Gminy w USA:
 Sadsbury (ang. Sadsbury Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
 Sadsbury (ang. Sadsbury Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Sadsbury (ang. Sadsbury Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster